John Beaufort, I conte di Somerset (1373 circa - 1410), figlio illegittimo di Giovanni Plantageneto, I duca di Lancaster
 John Beaufort, I duca di Somerset (1403-1444), figlio di John Beaufort, I conte di Somerset
 John Beaufort, marchese di Dorset (1455-1471), figlio di Edmund Beaufort, II duca di Somerset